Дом архитектора Павла Шмидта — памятник архитектуры во Владикавказе, Северная Осетия. Выявленный объект культурного наследия России. Находится в историческом центре города в Иристонском районе на улице Максима Горького, 30.

История 
Кирпичное двухэтажное здание в стиле модерн построено в 1907 году по проекту собственника областного архитектора Павла Павловича Шмидта.

План дома спроектирован на сложном рельефе. Архитектор выгодно использовал сложившуюся ситуацию с рельефом, создав в доме полноценные жилые комнаты. Фасад здания отличается своей двухцветностью: при кладке стен был применён белый и красный кирпич. Белым кирпичом выложены все выступающие детали фасада, красным кирпичом — основная плоскость фасада, выложенная в пустошовку. На фасаде здания использованы распространённые в то время рельефные кирпичные комбинации из кругов и узких вертикальных полос, шириной примерно в ½ кирпича. Цоколь и подоконники сделаны из природного белого камня. В стиле модерн выполнены две решётки цокольного этажа.

Автор здания окончил в Санкт-Петербурге архитектурный и сантехнический факультеты, что позволило ему применить свои знания при проектировке здания. Кроме оригинальных архитектурных решений, он применил в своём доме инженерные приёмы. В частности, в доме было устроено инженерное сооружение, выполняющее роль водонапорной башни, с помощью которого вода накапливалась в бетонном бассейне, располагающимся в чердачной полости здания

Особняк Шмидта стал образцом для строительства особняка адвоката Бёме на Павловском переулке.

До 1934 года в доме проживал сам архитектор П. П. Шмидт. С 1937 по 1977 года здесь жил народный артист СССР Владимир Васильевич Тхапсаев. С января 1994 года в здании размещается Музей театрального искусства имени Тхапсаева и квартира-музей В. Тхапсаева.

Галерея

Примечания

Источники 
 Цаллагов С. Ф., Владикавказ — летопись в камне, Книга-фотоальбом, Владикавказ, дизайн-студия «Веста», 2008. — 136 стр., илл. 320
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 149, ISBN 5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., Горького — Евдокимовская/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 35 — 46, ISBN 978-5-906066-18-4.

Ссылки 
 Особняки Владикавказа
 Владикавказ. Особняк П. П. Шмидта. Театральный Музей

Достопримечательности Владикавказа
Здания и сооружения, построенные в 1907 году в России
1907 год в Северной Осетии